Walter-Kempowski-Preis steht für:

 Walter-Kempowski-Literaturpreis, Förderpreis für deutschsprachige Kurzgeschichten der Hamburger Autorenvereinigung
 Walter Kempowski Preis für biografische Literatur, Literaturpreis des Landes Niedersachsen